Il singolare del torneo di tennis ITK Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Victoria Larrière che ha battuto in finale Sarah Gronert 6–3, 1–6, 7–5.

Teste di serie

  Sarah Gronert (finale)
  Irena Pavlović (secondo turno)
  Melanie South (primo turno)
  Chanel Simmonds (secondo turno)

 Valerija Solov'ëva (secondo turno)
 Veronika Kapšaj (primo turno)
 Lina Stančiūtė (primo turno)
 Tetjana Arefyeva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ITK Open 2011